Osoby o tym nazwisku:
 Lesław Niebrój – polski bioetyk, nauczyciel akademicki
 Stanisław Niebrój – polski lekarz i prawnik
 Tadeusz K. Niebrój – polski lekarz